Горышкино — название нескольких населённых пунктов:
 Горышкино — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Горышкино — село в Перевозском районе Нижегородской области.